Хайнрих VI (Heinrich, Henry) може да се отнася за:

* Хайнрих VI, император на Свещената Римска империя (1191–1197)
 Хайнрих VI (Каринтия), крал на Бохемия (1307–1310)
 Хенри VI, крал на Англия (1422–1461, 1470–1472)
 Хайнрих VI (Бавария) е: император Хайнрих III
 Хайнрих VI (Глогау-Саган), херцог (1369–?)
 Хайнрих VI (Люксембург), граф (1281–1288)
 Хайнрих VI (Горица), граф (1385–1454)

Други:
 Хенри VI (драма), драма от Шекспир